Whitefish (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Whitefish (rivier), een rivier in Canada